Impekoven bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe hierzu Impekoven (Familie)
 Impekoven (Alfter) einen Ortsteil der Gemeinde Alfter (Rhein-Sieg-Kreis, NRW)